Genoni – comune italiano della provincia del Sud Sardegna

Persone 
 Gianluca Genoni – apneista italiano
 Leonardo Genoni – hockeista svizzero su ghiaccio
 Rosa Genoni – stilista italiana, attivista contro la guerra e giornalista socialista